Morar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Morār, ort, Madhya Pradesh, Gwalior,

Storbritannien 

 Morar (ort i Storbritannien), Skottland, Highland, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar